Plaats in Indonesië
 Kedungsumur (Krembung), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Kedungsumur (Pakuniran), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java